Höllriegel ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Höllriegel (1883–1939), österreichischer Journalist und Reiseschriftsteller, siehe Richard Arnold Bermann
 Franz Höllriegel (1794–1858), Steinmetzmeister mit Südtiroler Vorfahren und der Gründer des Ortes Höllriegelskreuth

Siehe auch:
 Höllrigl
 Hellriegel